23 puede referirse a:
 El número 23.
El año 23.
 El siglo XXIII.

Música

 23 (2013), canción de Mike Will Made It.
 23 (1993), álbum de Jorge Ben Jor.
 23 (2007), álbum de Blonde Redhead.
 Bizarrap Music Session Vol. 23 (2022), La Bizarrap Session que se saltó, y que salió después de la Bzrp Music Session Vol. 49
Cine
 23 (1998), película de Hans-Christian Schmid.
 23 (2010), película de Craig Deering.
Periodismo
 Veintitrés, revista argentina fundada en 1999.
Deporte 
23'' (1998), refiriéndose al deportista histórico Michael Jordan.